Vĩnh Bảo (huyện in Hải Phòng), een huyện in provincie Hải Phòng.
 Vĩnh Bảo (thị trấn in Hải Phòng), een thị trấn in huyện Vĩnh Bảo, provincie Hải Phòng.
 Vĩnh Bảo (Kiên Giang), een phường in thành phố Rạch Giá, provincie Kiên Giang.